Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Jérémy Chardy.

In finale Kei Nishikori ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (ritirato)
  Kei Nishikori (campione)
  Kyle Edmund (secondo turno)
  Daniil Medvedev (finale)

 Milos Raonic (quarti di finale) 
 Grigor Dimitrov (quarti di finale) 
 Alex De Minaur (quarti di finale)
 Nick Kyrgios (secondo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)

 Alexei Popyrin (primo turno)

Qualificati 

  Ugo Humbert (primo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)

 Thanasi Kokkinakis (primo turno)
 Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

Lucky loser
  Tarō Daniel (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2019